Horvátország
Mali Bukovec falu és község Varasd megyében
Mali Bukovec, falu Mače községben, Krapina-Zagorje megyében